Matoi bezeichnet

 Medja, altägyptische Bezeichnung einer Region zwischen dem dritten und vierten Nil-Katarakt
 Matoi (Standarte), Standarten der Feuerwehr der japanischen Stadt Edo (heute Tokio) zur Edo-Zeit